est un eroge où le joueur est un professeur violeur dans une école. Il a été créé par ZyX, la sortie ainsi que la traduction par  le . Le jeu dispose d'une interface à choix multiples.

Dans le jeu, le joueur assume le rôle de Kengo Inui, un violeur se faisant passer pour un professeur de chimie. Kengo agit agréablement afin de se faire aimer de belles filles, puis, en ignorant leur rejet, les attaques et les viole afin de les transformer en esclaves sexuels. Le joueur peut « chasser » et violer sept femmes différentes. Sauf pour Yuki Yoshikawa, il n'y a qu'une fin pour chaque fille. À la fin le joueur brise l'esprit d'une jeune fille, ce qui la rend son esclave à vie.

Personnages 
 Kengo Inui : violeur se faisant passer pour un enseignant suppléant de chimie. Il estime que toutes les filles sont inférieures et n'existent que pour être ses jouets et outils sexuels.
 Kiyoka Daimon : fille la plus riche de l'école, elle a une mauvaise humeur et une personnalité austère. Elle est quotidiennement sexuellement harcelée par les hommes.
 Yuki Yoshikawa : étudiante populaire et intelligente, elle est la jeune sœur de Saki Yoshikawa et la meilleure amie de Shinobu Misono. 
 Shinobu Misono : garçon manqué et meilleure amie de Yuki.
 Ren Hasumi : étudiante de génie, elle est bonne à l'école et est sportive. Elle est responsable du départ de l'ancien professeur de chimie qui avait tenté de la violer un an auparavant.
 Tomo Sakashita : enseignante, elle cache le fait qu'elle soit encore vierge. 
 Saki Yoshikawa : professeure de mathématiques crainte et haïe par les élèves et les autres enseignants. Elle est la sœur aînée de Yuki Yoshikawa.
 Takako Kuga : médecin de l'école, très sérieuse, inquiète et cachant sa virginité.

Notes et références

Liens externes 
 G-Collections
 Review by Nargrakhan

Eroge
Jeu vidéo sorti en 2002
Jeu Windows
Jeu vidéo développé au Japon